Черне́ц (имя нарицательное) — то же, что монах.
Чернец (имя собственное):

Персоналии

Топонимы 
 Чернец — река в Волотовском и Старорусском районе Новгородской области России.
 Чернец — река в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Чернец — река на границе Городокского района Витебской области Белоруссии и Невельского района Псковской области России.
 Чернец — железнодорожная станция в Брянском районе Брянской области России.
 А также расположенный при ней населённый пункт Чернец (посёлок при станции) (Стекляннорадицкое сельское поселение).
 Чернец — посёлок в Брянском районе Брянской области (Чернетовское сельское поселение) России.
 Чернец — студийный альбом российской рок-группы «Разные люди», выпущенный в 2013 году.

Примечания